Kingdon-Ward se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis Kingdon-Ward
 Francis Kingdon Ward